Eggers steht für:
 Eggers (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Eggers Wiek, Ostseebucht
 Eggers, Insel vor Grönland, siehe Kap Farvel
 Joh. Eggers Sohn, deutsches Handelsunternehmen
 Lake Eggers, See an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Eggers Werft, von 1816 bis 1889 Werft in Cuxhaven

Siehe auch:
 Egger
 Eggert
 Eggerth